Christian Friis ist der Name folgender Personen:

* Christian Friis (Amtmann) (1556–1616), dänischer Adliger und Amtmann
 Christian Friis (Kanzler) (1581–1639), dänischer Adliger und Kanzler
 Christian von Friis zu Friisenborg (1691–1763), dänischer Generalmajor und Lehnsgraf